Tisserand ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Tisserand (1845–1896), französischer Astronom
 Marcel Tisserand (* 1993), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
Richard Tisserand (1948–2022), Schweizer Maler und Zeichner

Tisserand bezeichnet:
 Tisserand (Mondkrater), benannt nach Félix Tisserand
 (3663) Tisserand, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Tisserandparameter, eine Näherung des Jacobi-Integrals, findet Anwendung in der Astronomie und Raumfahrt

Siehe auch: 
 Tisserant